

Sigle 
 Tsubasa RESERVoir CHRoNiCLE  – manga delle CLAMP
 Tubo a raggi catodici  – più comunemente abbreviato, in inglese, CRT
 TRC – abbreviazione per "tempo di riempimento capillare"

Codici 
 TRC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Torreon International di Torreón (Messico)

Musica 
 TRC, gruppo musicale britannico hardcore

TV locale 
 TRC – abbreviazione di TRC Modena , emittente televisiva di Modena
 TRC – abbreviazione di Tele Radio Canicattì, emittente televisiva di Agrigento
TRC – abbreviazione di Tele-Radio Carpegna, emittente web di Carpegna (PU)
TRC – abbreviazione di Tele Radio Ciclope, emittente televisiva di Bronte

Trasporti 
 TRC – abbreviazione di Trasporto Rapido Costiero, il sistema di trasporto di tipo Bus Rapid Transit attivo tra le città di Rimini e Riccione

Note